Zygmunt Budzyński ps. „Janczar” (1895–1984) – porucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości, uczestnik powstania warszawskiego
 Zygmunt Budzyński ps. „Żelisław” (1897–1972) – podpułkownik Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Zygmunt Budzyński (1900–1946) – sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu (1935–1939) i Gorzowie Wlkp. (1945–1946), podporucznik kawalerii rezerwy Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej w szeregach 1 Pułku Kawalerii KOP

Przypisy